A Szent Hilár név az alábbiakra utalhat:

 Aquileiai Szent Hilár, 3. századi püspök és mártír
 Carcassonne-i Szent Hilár, 4. századi püspök
 Paviai Szent Hilár, 4. századi püspök
 Poitiers-i Szent Hilár, 4. századi püspök
 Toulouse-i Szent Hilár, 4. századi püspök
 Arles-i Szent Hilár, 5. századi püspök
 Szent Hilár pápa, 5. századi pápa
 Galateai Szent Hilár, 6. századi remete
 Mende-i Szent Hilár, 6. századi püspök
 Volturnoi Szent Hilár, 11. századi püspök

Források 
 http://www.orthodoxengland.org.uk/saintsh.htm